A211 (Frankrijk), een korte autosnelweg in de Noord-Franse stad Lens
A211 (Verenigd Koninkrijk), een A-weg van Eltham naar Ruxley